Кевелар () — город в Германии, в земле Северный Рейн-Вестфалия.

Подчинён административному округу Дюссельдорф. Входит в состав района Клеве.  Население составляет 28,3 тыс. человек (2009); в 2000 г. — 26,8 тысяч. Занимает площадь 100,6 км². Официальный код  —  05 1 54 032.

Город подразделяется на 5 городских районов.

Фотографии

Ссылки 
  Официальная страница

Города Северного Рейна-Вестфалии